Альберві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя, курортне місто на початку Вал Д'арлі. Альбервіль був столицею зимових Олімпійських ігор 1992 року. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний схід від Парижа, 125 км на схід від Ліона, 40 км на схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8850 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 18847,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету Альбервіль
 [ Розташування муніципалітету Альбервіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Савоя
Столиці Зимових Олімпійських ігор
Альбервіль
Міста, названі на честь людей
Населені пункти, засновані 1836